Константин Фёдорович Москалец (июнь 1906, Мена, Черниговская губерния — , Киев, УССР) — украинский советский партийный деятель, депутат Верховного Совета УССР 3—5-го созывов. Избирался членом Президиума Верховного Совета УССР. Член Ревизионной комиссии КП(б)У в 1949—1954 годах. Член ЦК КПУ в 1954—1961 годах.

Биография 
Родился в бедной крестьянской семье. С восьми лет работал подпаском у сельского пастуха, а с пятнадцати лет — батрачил. С 1922 года работал рабочим механической мельницы в городке Корныни. В 1924 году вступил в комсомол.

Член ВКП(б) с 1926 года.

Учился на рабочем факультете в Киевском индустриальном институте. После окончания института работал на Киевской электростанции № 2 инженером, начальником цеха, парторгом ЦК ВКП(б). В 1940—1941 г.  — инструктор ЦК КП(б)У.

С 24 апреля 1941 года — секретарь Киевского городского комитета КП(б)У по промышленности. Участник обороны города Киева от немецких войск. В 1941—1943 годах — в аппарате ЦК КП(б)У.

С 1944 по 1948 год — секретарь Киевского городского комитета КП(б)У по кадрам, 3-й секретарь Киевского городского комитета КП(б)У.

В 1948—1949 годах — секретарь Киевского областного комитета КП(б)У.

В феврале 1949 — мае 1950 года — 2-й секретарь Киевского областного комитета КП(б)У.

В 1950—1953 годах — заведующий отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КП(б)У.

В 1953—1960 годах — председатель Украинского республиканского совета профессиональных союзов. Избирался членом Президиума ВЦСПС, входил в руководящие органы Всемирной Федерации Профсоюзов.

В 1960—1965 годах — заместитель, с 1965 года — 1-й заместитель министра социального обеспечения Украинской ССР.

Затем — персональный пенсионер союзного значения в городе Киеве.

Награды 
 Орден Ленина
 Три ордена Трудового Красного Знамени (1948, …, …)
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Красной Звезды
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета УССР (15 июня 1966)
 Медали

Литература 
 Горлач М. Вірна опора партії комуністів. Профспілки України у боротьбі за здійснення ленінського плану комуністичного будівництва. — Київ, 1966.

Члены Президиума Верховного Совета Украинской ССР
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Вторые секретари Киевского обкома КП Украины
Профсоюзные деятели СССР
Профсоюзные деятели Украины
Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Члены ЦК КП Украины
Секретари Киевского горкома КП Украины
Заместители министров Украинской ССР